Johan Engberg kan syfta på:

 Johan Engberg (friidrottare) (1981), en svensk friidrottare, en sprinter
 Johan Engberg (radioprogramledare) – programledare och DJ